Богдановка () — село в Бессарабском районе Молдавии. Наряду с сёлами Исерлия, Карабибер и Ивановка входит в состав коммуны Исерлия. Находится на реке Скиноса.

География 
Село расположено на высоте 68 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Богдановка проживает 52 человека (22 мужчины, 30 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Бессарабского района